

Personnalités 

 Georges Moens de Fernig (1899-1978), ministre belge, commissaire général de l'Expo 58 ;
 Guy Moens (né en 1938), homme politique belge, sénateur ;
 Jean-Baptiste Moens (1833-1908), philatéliste et éditeur belge ;
 Monique Moens (née en 1961), femme politique belge, députée ;
 Oscar Moens (né en 1973), footballeur néerlandais ;
 Petronella Moens (1762-1843), écrivaine néerlandaise ;
 Roger Moens (né en 1930), athlète belge, spécialiste du 800 mètres.

Héraldique

Lieux 

 Moëns, Prévessin-Moëns, commune française dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Notes et références